Мария Александровна:
 Великая княгиня Мария Александровна (ум. 1399) — тверская княжна, жена великого князя Симеона Гордого.
 Великая княжна Мария Александровна (1799—1800) — дочь Александра I, скончалась во младенчестве.
 Императрица Мария Александровна (1824—1880) — урождённая принцесса Гессенская, жена Александра II.
 Великая княжна Мария Александровна (1853—1920) — дочь Александра II, в замужестве герцогиня Саксен-Кобург-Готская и Эдинбургская.